Elizabeth Harrower ist der Name folgender Personen:

* Elizabeth Harrower (Schriftstellerin) (1928–2020), australische Schriftstellerin
 Elizabeth Harrower (Schauspielerin) (1918–2003), US-amerikanische Schauspielerin